Kreuzbergkirche (Kirche auf dem Kreuzberg) ist der Name mehrerer Kirchengebäude:
 Kreuzbergkirche Bischofshofen, Österreich
 Kreuzbergkirche (Bonn)
 Kreuzbergkirche (Burglengenfeld), Bayern
 Kreuzbergkirche (Hallerndorf), Bayern
 Kreuzberglkirche (Klagenfurt), Österreich
 Kreuzbergkirche (Pleystein), Bayern
 Zu Unserer Lieben Frau vom Kreuzberg (Schwandorf), Bayern
 Kreuzbergkirche (Wiesau), Bayern

Siehe auch 
 Kreuzbergkapelle

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)